A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018 foi a 49ª edição da "copinha", a maior competição de futebol júnior do Brasil, disputada por clubes juniores de todo o país. Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), ocorrereu de 2 a 25 de janeiro, a final foi disputada na data do aniversário da cidade de São Paulo (25 de janeiro). A competição é disputada por 128 times, divididos em 32 grupos. Com isso, apenas os dois primeiros de cada grupo avançaram para a fase seguinte, que foi composta por rodadas mata-matas.

Cidades Sedes

Localização das cidades
{{location map+ |São Paulo |float=center |width=715
 |caption= Localização das cidades da Copinha 2018.
|places=

Equipes participantes 
Estas são as 128 equipes que participarão nesta edição:

¹ Por não conseguir custear as passagens para São Paulo, o  não conseguiu ir para São Paulo, sendo substituído pelo .

Primeira fase
A primeira fase consiste com as 128 equipes participantes divididas em 32 grupos de 4 clubes cada, os grupos foram revelados em 22 de novembro de 2017.

Grupo 1 (Fernandópolis)

Grupo 2 (Votuporanga)

Grupo 3 (José Bonifácio)

Grupo 4 (Novo Horizonte)

Grupo 5 (Tupã)

Grupo 6 (Osvaldo Cruz)

Grupo 7 (Penápolis)

Grupo 8 (Marília)

Grupo 9 (Franca)

Grupo 10 (Ribeirão Preto)

Grupo 11 (Cravinhos)

Grupo 12 (Bebedouro)

Grupo 13 (Capivari)

Grupo 14 (Porto Feliz)

Grupo 15 (Indaiatuba)

Grupo 16 (Itu)

Grupo 17 (Araraquara)

Grupo 18 (São Carlos)

Grupo 19 (Itapira)

Grupo 20 (Jundiaí)

Grupo 21 (Barueri)

Grupo 22 (Capão Bonito)

Grupo 23 (Osasco)

Grupo 24 (Taboão da Serra)

Grupo 25 (São Bernardo do Campo)

Grupo 26 (Diadema)

Grupo 27 (Taubaté)

Grupo 28 (Guaratinguetá)

Grupo 29 (Guarulhos)

Grupo 30 (Mogi das Cruzes)

Grupo 31 (São Paulo – Nicolau Alayon)

Grupo 32 (São Paulo – Canindé)

Segunda fase

Terceira fase

Fase final

Final

Premiação

Artilharia

Hat-tricks 

4 Marcou 4 gols.

Classificação geral 
Oficialmente a FPF não reconhece uma classificação geral na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A tabela a seguir classifica as equipes de acordo com a fase alcançada e considerando os critérios de desempate.

|}

Ligações externas 
 COPA SÃO PAULO JÚNIOR - Site oficial da Federação Paulista de Futebol